Griesbadgasse 30 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Griesbadgasse 30 (Ingolstadt)
 Griesbadgasse 30 in Ulm, siehe Liste der Kulturdenkmale in Ulm-Innenstadt